Le collège Mérici est un établissement d’enseignement collégial privé à Québec.
Angèle Mérici (1474-1540) est une religieuse italienne, fondatrice de la Compagnie de Sainte Ursule
Sainte-Angèle-de-Mérici est une municipalité canadienne à vocation agricole de plus de 1 000 habitants